Le terme zoïde peut désigner :
 l'animal (individu) élémentaire qui compose les organismes coloniaux que sont les Ectoproctes ou Bryozoaires. On utilise aussi ce terme pour désigner les individus chez les ascidies coloniales, 
 une phase unicellulaire flagellée et mobile dans le cycle biologique de certaines algues, parmi les Ulvophyceae ou parmi les Phaeophyceae, pouvant correspondre à des gamètes ou à des spores,
 un suffixe appliqué à certaines phases biologiques unicellulaires mobiles et flagellées (exemple : spermatozoïde, anthérozoïde, etc.)

Voir aussi 

 Colonie (biologie)

Ectoprocta
Medusozoa
Tunicier
Morphologie et anatomie des algues
Cellule mobile